2004-es klasszikus sakkvilágbajnokság – A Professzionális Sakkszövetség (PCA) által szervezett világbajnokság a svájci Brissagóban (Kramnyik–Lékó döntővel)
2004-es FIDE-sakkvilágbajnokság – A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett világbajnokság a líbiai Tripoliban (Kaszimdzsanov–Adams döntővel)
2004-es női sakkvilágbajnokság – az oroszországi Elisztában Antoaneta Sztefanova győzelmével